Олег Александрович Леонов: Леонов, Олег Александрович (род. 1959) — российский художник.
 Леонов, Олег Александрович (род. 1969) — российский бизнесмен, миллиардер, владелец компании «Дикси».